Гаплогруппа U1a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U1a
 U1a1
 U1a1a
 U1a1b
 U1a1c
 U1a1d
 U1a1e
 U1a1f
  U1b1h
 U1a2
 U1a2a
 U1a2b
  U1a2c
  U1a3
  U1a3a

Распространение

Кавказ 
Абхазо-адыгские народы
 абазины — 1,0 % (105)
 абхазы — 5,8 % (137)
 адыгейцы — 0,7 % (155)
 черкесы — 1,6 % (123)

Иранские народы
 северные осетины — 5,1 % (138)

Картвелы
 мегрелы — 3,9 % (77)

Тюркские народы
 карачаевцы — 5,7 % (106)
 кубанские ногайцы — 1,5 % (131)

Палеогенетика

Халколит 

 I4349 | F11 4 merged with F11 B3 3 __ Западный Азербайджан, Иран __ 5887-5724 calBCE (6915±40 BP, PSUAMS-2126) __ М __ J2b > J-BY22522 # U1a4.

Тепе-Гиссар
 I2335 | TH16-4, 33-16-4, Period 1 __ Дамган (шахрестан), Семнан (остан), Иран __ 3639-3385 calBCE (4760±25 BP, PSUAMS-2346) __ М __ H3 (or J1) # U1a'c.

Бронзовый век 
БМАК (post-BMAC)
 Саппалитепа — Сурхандарьинская область, Узбекистан
 I7416 | UZ-ST-009, Sappali Tepe (ST), Grave 00-112 __ 1948-1777 calBCE (3545±20 BP, PSUAMS-3117) __ Ж __ U1a2.
 I4289 | UZ-ST-016, Sappali Tepe (ST), Grave 00-57 __ 1931-1767 calBCE (3525±25 BP, PSUAMS-2125) __ Ж __ U1a2.

Доисторический Левант
 I6572 | S6572.E1.L1 __ Baq҅ah, Cave B3 __ Эль-Балка (мухафаза), Иордания __ 1550–1150 BCE __ Ж __ U1a'c.

Железный век 
Гандхарская культура
 I12464 | Grave 159, Individual 1 (A?) in a double burial , 601 __ Katelai __ Сват, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан __ 1000–800 BCE __ Ж __ U1a.

Раннесарматская культура
 Pr4 __ Pokrovka (kurgan 2) __ Покровка (Новосергиевский район), Оренбургская область, Россия __ 5–2 c. BCE __ М __ R-M459 # U1a'c.

Саки (племена)
 CHK005.A0101 | Chilpek  #8191 __ Челпек, Ак-Суйский район, Иссык-Кульская область, Киргизия __ 3–1 c. BCE __ Ж __ U1a > U1a2.

Средние века 
Аварский каганат
 CP66 __ Cífer-Pác __ Цифер, Трнавский край, Словакия __ 8–9 century AD __ U1a.

Византия
 SA1996 5330-4785/120 • SA1998 LA66 __ Сагалассос (Lower Agora) __ Бурдур (ил), Средиземноморский регион (Турция) __ 11–13 century AD __ U1a.

Примечания

Публикации 
2010
 
2011
 
2017
 
2018
 
2019
 
2020
 
2021

Ссылки 
 
 U1a — Haplogroup

Гаплогруппа U1 (мтДНК)